Толстухин — русская фамилия. Известные носители:

 Толстухин, Василий Григорьевич (1887—1952) — церковный деятель.
 Толстухин, Николай Иванович (1915—1987) — Герой Советского Союза.